Jānis Tomans (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel letton de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur letton qui a commencé sa carrière dans la Superliga en 1991. Il y joua quatre saisons avant de tenter sa chance en Amérique du Nord. Entre 1995 et 2003, il joua pour différents clubs dans presque toutes les ligues mineures d'Amérique.

Il retourna évoluer en Europe de façon permanente au début de la saison 2005-2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1991-1992 ||RASMS Riga ||Vyschaïa Liga || || || || || || || || || ||
|- 
|1991-1992 ||Stars Riga ||Superliga || || || || || || || || || ||
|-
|1992-1993 ||Dinamo Riga ||Latvijas Atklatais cempionats ||8 ||4 ||4 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 ||Dinamo Riga ||Superliga ||38 ||11 ||4 ||15 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Dinamo Riga ||Superliga ||38 ||10 ||8 ||18 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 ||Dinamo Riga ||Superliga ||51 ||10 ||1 ||11 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Lizard Kings de Jacksonville ||ECHL ||32 ||17 ||18 ||35 ||35 ||18 ||6 ||7 ||13 ||21
|- 
|1996-1997 ||Monsters de Madison ||CoHL ||37 ||24 ||33 ||57 ||44 ||5 ||4 ||1 ||5 ||6
|-
|1996-1997 ||Dragons de San Antonio ||LIH ||8 ||1 ||2 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|1997-1998 ||Monsters de Madison ||UHL ||8 ||4 ||7 ||11 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Generals de Flint ||UHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||15 ||3 ||4 ||7 ||6
|-
|1997-1998 ||Kingfish de Bâton-Rouge ||ECHL ||44 ||18 ||20 ||38 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|1997-1998 ||Solar Bears d'Orlando ||LIH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Vipers de Détroit ||LIH ||6 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Force de Fayetteville ||LCH ||37 ||12 ||16 ||28 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1998-1999 ||Tiger Sharks de Tallahassee ||ECHL ||14 ||1 ||3 ||4 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1999-2000 ||Speed de Knoxville ||UHL ||22 ||8 ||5 ||13 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Kodiacks de Madison ||UHL ||11 ||3 ||6 ||9 ||2 ||8 ||0 ||7 ||7 ||16
|- 
|2000-2001 ||Wings de Kalamazoo ||UHL ||9 ||2 ||4 ||6 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Mustangs de Phoenix ||WCHL ||17 ||5 ||4 ||9 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 ||Border Cats de Port Huron ||UHL ||31 ||17 ||17 ||34 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="3"|2002-2003 ||Parrots de St. Pete/Winston-Salem ||ACHL ||20 ||16 ||13 ||29 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Seals d'Orlando ||ACHL ||10 ||4 ||2 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Barracudas de Jacksonville ||ACHL ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||ASK Ogre ||EEL ||31 ||8 ||10 ||18 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||ASK Ogre ||Latvijas Atklatais cempionats ||18 ||7 ||15 ||22 ||30 ||6 ||5 ||3 ||8 ||12
|- 
|2004-2005 ||ASK Ogre ||Latvijas Atklatais cempionats ||2 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Aces de Asheville ||SPHL ||21 ||14 ||10 ||24 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Nailers de Wheeling ||ECHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||ASK Ogre ||Latvijas Atklatais cempionats ||34 ||26 ||23 ||49 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 ||ASK Ogre ||Latvijas Atklatais cempionats ||46 ||17 ||22 ||39 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||HK Concept ||Latvijas Atklatais cempionats ||14 ||8 ||13 ||21 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|1995 || ||Championnat du monde B || 7 || 8 || 2 || 10 || 6 ||
|- 
|2001 || Lettonie || Qualification olympique || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Notes et références 

Naissance en février 1975
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur des Dragons de San Antonio
Joueur des Solar Bears d'Orlando (LIH)
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Lizard Kings de Jacksonville
Joueur des Kingfish de Baton Rouge
Joueur des Tiger Sharks de Tallahassee
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur du Force de Fayetteville
Joueur des Monsters de Madison
Joueur des Generals de Flint
Joueur du Speed de Knoxville
Joueur des Kodiaks de Madison
Joueur des Mustangs de Phoenix
Joueur des Wings de Kalamazoo (UHL)
Joueur des Border Cats de Port Huron
Joueur des Parrots de St. Pete/Winston-Salem
Joueur des Seals d'Orlando
Joueur des Barracudas de Jacksonville
Joueur des Aces d'Asheville
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Ogre